Tekija bezeichnet unterschiedliche Ortschaften in Serbien:

 in der Opština Kladovo im Okrug Bor, siehe Tekija (Kladovo)
 in der Opština Kruševac im Okrug Rasina, siehe Tekija (Kruševac)
 in der Opština Paraćin im Okrug Pomoravlje, siehe Tekija (Paraćin)
 in der Opština Petrovaradin der Stadt Novi Sad, siehe Tekija (Petrovaradin)

Außerdem ist Tekija die bosnische Bezeichnung für einen islamischen Sakralbau, siehe Tekke